Amerikai Egyesült Államok
Wheel (Kentucky)
Wheel (Tennessee)